Letamendi steht für:

 Letamendi (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil und Parroquia urbana im Kanton Guayaquil der ecuadorianischen Provinz Guayas

Letamendi ist der Familienname folgender Personen:
 José de Letamendi (1828–1897), spanischer Mediziner
 Miguel de Letamendi (1792–1871), südamerikanischer Unabhängigkeitskämpfer